Gminy w USA:
 Barren Fork (ang. Barren Fork Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Barren Fork (ang. Barren Fork Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark